Kopírování může být :

obecně
 zhotovování předmětů podle nějaké předlohy – vzniká tak imitace, kopie, duplikát, replika, falzifikát
 přeneseně někdy též nápodoba nějaké lidské činnosti

ve výpočetní technice
 kopírování dat – přenášení dat na nové místo na nějakém paměťovém médiu beze změny zdrojových dat

v polygrafii
 kopírování (polygrafie) – fotomechanický přenos obrazu z pozitivu nebo negativu na světlocitlivou desku včetně jejího vyvolání
 fotografické kopírování listin – zhotovení fotokopie – např. na kancelářské kopírce

v technice
 kopírování (technika) – obrábění předmětu za situace, kdy se pohyb nástroje řídí podle nějaké šablony či podle modelu